Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 29 до 30 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 23 спортсмена из 20 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Финал

Ссылки 
 Результаты   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013